Вячеслав Белюстин:
 Белюстин, Вячеслав Вячеславович (1856—1926) — сенатор, тайный советник.
 Белюстин, Вячеслав Никитич (1818—1882) — генерал-майор.